Abraham Frimpong – calciatore ghanese
 Akwasi Frimpong – velocista, bobbista e skeletonista ghanese naturalizzato olandese
 Emmanuel Frimpong – ex calciatore inglese naturalizzato ghanese
 Jeremie Frimpong – calciatore olandese
 Joetex Asamoah Frimpong – calciatore ghanese